KJU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kamiraba (Papua Nuova Guinea).